Kohlhaupt steht für:

 Kohlhaupt (Berg), 480,4 m, Berg der Fuldaer Senke zwischen Brauerschwend und Schwarz, Vogelsbergkreis, Hessen
 Franz Kohlhaupt (1893–1972), deutscher Arzt und Alpinist
 Paula Kohlhaupt (1904–1998), deutsche Bergsteigerin, Botanikerin und Fotografin